Авиационная катастрофа под Харьковом может означать: Катастрофа Ан-10 под Харьковом — крупная авиационная катастрофа 18 мая 1972 года с лайнером Ан-10А авиакомпании «Аэрофлот».
 Катастрофа Ан-24 под Харьковом — авиационная катастрофа 20 ноября 1975 года с самолётом Ан-24Б авиакомпании «Аэрофлот».
 Катастрофа Ан-26 под Чугуевом — авиационная катастрофа 25 сентября 2020 года в окрестностях Харькова с военным самолётом Ан-26Ш.

См. также 
 
 Катастрофа Ан-140 под Эрдестаном